O Club Desportivo Juventude do Fogo (Crioulo cabo-verdiano, ALUPEC ou ALUPEK e Crioulo do Fogo: Juventudi) é um clube multiesportes da ilha do Fogo de Cabo Verde. Há no clube departamentos que incluem futebol, basquete, vôlei e atletismo.

Recentemente foi despromovido para o segundo escalão depois de uma época na primeiro escalão.

História
O clube fundado em 1978 com clubes incluido Clube Desportivo o Fogo.

O Clube Desportivo do Fogo foi fundado em 1965.

O clube comemora na 10ª aniversario em 1988 e 25ª aniversario em 2003.

Na temporada de 2016-17, Juventude relegado na Segunda Divisão por próximo temporada, Juventude finido o último posição com 3 pontos, sem vitórias e 18 gols.

Na tempora 2021-22 foi promovido ao primeiro escalão depois de vencer o campeonato do segundo escalão de forma invicta.

Na epoca seguinte 2022-23 foi despromovido ao segundo escalão depois de permanecer apenas uma época do primeiro escalão

Estádio

Os jogos são mandados no Estádio 5 de Julho.  Outros clubes populares também jogam no estádio, incluindo-se Académica do Fogo, Botafogo e o novo clube Atlântico. Outros clube do sul do município, comprimir-se de freguesia de Nossa Senhora do Livramento jogar no estádio.

O clube treinando-se em estádio.

Futebol

Classificações regionais

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular do Fogo
São Filipe (concelho de Cabo Verde)